Поветовый сеймик— сословно-представительный орган власти в повете во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой Обоих Народов.

На поветовых сеймиках обсуждались местные и общегосударственные дела, избирались депутаты на Вальный сейм Речи Посполитой и вырабатывались инструкции для них, там же выдвигались кандидаты на судебные должности (Верховный Трибунал), определялись налоги на нужды повета.

См. также 
 Воеводский сеймик
 Сейм Речи Посполитой
 Сенат Речи Посполитой

Примечания

Литература 
Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Мінска. У 4 кн. Кн. 1-я. — Мн.: БЕЛТА, 2001. — 576 с.: іл. ISBN 985-6302-33-1.

Сейм Речи Посполитой